Clemenceau pode se referir a:
 Georges Clemenceau (1841-1929), estadista francês.

Do seu nome derivam:

 Clemenceau, um projeto de porta-aviões da Marinha francesa abandonado em 1949 ; 
 Clemenceau, um porta-aviões da Marinha Francesa em serviço ativo de 1961 a 1997, cuja desmontagem começou em 2009;
 Clemenceau, um couraçado da Marinha Nacional Francesa pertencente à Classe Richelieu, cuja construção foi abandonada em junho de 1940;
 Estação Clemenceau (Metro de Bruxelas), uma estação de metrô de Bruxelas;
 Champs-Élysées-Clemenceau, uma estação de metrô de Paris;
 Clemenceau, uma estação de metrô de Rennes;
 Monte Clemenceau, quarto mais alto pico das Montanhas Rochosas, situado na Colúmbia Britânica (Canadá);
 Ponte Georges-Clemenceau, uma ponte sobre o rio Loire em Nantes;
 Hospital Georges-Clemenceau, um hospital em Champcueil, na região parisiense;
 plusieurs lycées du nom de lycée Clemenceau ;
 Clemenceau, um bairro de Cottonwood, Arizona, nos Estados Unidos.
 seu irmão, Albert Clemenceau (1861-1927), jurista e político, um dos advogados de Alfred Dreyfus;
 seu filho, Michel Clemenceau (1873-1964), político.

Desambiguação